Galena

Localidades
Galena (Alasca)
Galena (Illinois)
Galena (Indiana)
Galena (Kansas)
Galena (Maryland)
Galena (Missouri)
 Galena (Nevada)
Galena (Ohio)
Ou ainda:
Galena Park

Desambiguação